Carpe bezeichnet:

 den Karpfen, einen Speisefisch
 Allen Carpé († 1932), einen Bergsteiger

Siehe auch:
 Karpe
 Carpe diem